Resultados do World Rally Championship de 2005

Pontos

Provas

Campeonato Mundial de Rali
2005 no desporto